Le terme roue de fortune peut renvoyer à 
  La roue de la Fortune, concept des mythologies antique et médiévale
 La Roue de Fortune, carte du jeu de tarot ;
 Roue de fortune, instrument de musique ;

Titres 

 La Roue de la fortune, un film muet américain de Jack Nelson, sorti en 1921 ;
 La Roue de la fortune, émission de télévision française diffusé entre 1987 et 2012 ;
 La Roue chanceuse, l'émission de télévision canadienne diffusé entre 1989 et 1992 ;
 La Roue de la fortune, épisode de la série américaine Better Call Saul diffusé en 2016.

Voir aussi 
 Wheel of Fortune
 
 

Homonymie de titre